Zapping peut faire référence à :

dans l'audiovisuel
 Zapping, le fait de changer régulièrement de chaîne TV
 Un zapping propose un condensé des moments les plus marquants selon une thématique donnée. 
 Le Zapping, l'émission de télévision française
 Zapping Zone, émission télévisée française créée par Patrice Blanc-Francart en 1997?

en littérature
 Zapping, roman de Carol Higgins Clark (2008)
 En marge,Zapping, un roman d'espionnage de Didier Daeninckx (1994) - Folio - 
 Zapping génération, série de bande dessinée par Serge Ernst et Jean-Louis Janssens